A Mainland földrajzi név a következőket jelölheti:
 Mainland - Fő sziget az Orkney-szigetekben
 Mainland - Fő sziget a Shetland-szigetekben
 Mainland - önkormányzat nélküli település  az USA Pennsylvania államában